I comuni del Cantone dei Grigioni sono 101.

I comuni grigionesi sono raggruppati in 11 regioni, mentre i circoli sono stati aboliti dal 1º gennaio 2016.

Lista dei Comuni grigionesi 
In grassetto, i comuni capoluogo di regione.

Fusione di comuni
 Il 1º gennaio 2016 è stato istituito il comune di Surses, a seguito della fusione di 9 comuni: Bivio, Cunter, Marmorera, Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, Savognin, Sur e Tinizong-Rona.
 In pari data è stato istituito il comune di Obersaxen Mundaun, a seguito della fusione di Mundaun e di Obersaxen.
 In pari data il comune di Saas im Prättigau è stato accorpato al comune di Klosters.
 In pari data il comune di Sankt Antönien è stato accorpato al comune di Luzein.
 Il 1º gennaio 2017 i comuni di Leggia (161 ab.) e di Verdabbio (156 ab.) sono stati accorpati al comune di Grono (1.023 ab., totale 1.340 ab.).
 Il 1º gennaio 2018 i comuni di Andiast e di Waltensburg sono stati accorpati al comune di Brigels.
 Il 1º gennaio 2018 i comuni di Bergün e di Filisur sono stati accorpati nel nuovo comune di Bergün Filisur.

Voci correlate 
 Cantone dei Grigioni
 Grigioni italiano
 Svizzera italiana
 Comuni del Canton Ticino

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Comuni del Canton Grigioni